Michaił Biriukow (ur. 1958) – były radziecki bramkarz piłkarski, trener 
 Michaił Biriukow (ur. 1987) – rosyjski piłkarz
 Michaił Biriukow (ur. 1985) – rosyjski bramkarz hokejowy
 Michaił Biriukow (1992–2019) – rosyjski tenisista